Jako trať 124 jsou v jízdním řádu pro cestující společně uvedeny tyto tratě
 úsek Lužná u Rakovníka – Chomutov tratě Lužná u Rakovníka – Chomutov/Rakovník
 Železniční trať Chomutov–Jirkov

124